Бе́лкино — топоним в России:

 Белкино — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Белкино — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Белкино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Белкино — деревня в Кантауровском сельсовете городского округа Бор Нижегородской области.
 Белкино — деревня в Ямновском сельсовете городского округа Бор Нижегородской области.
 Белкино — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Белкино — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Белкино — деревня в Пыталовском районе Псковской области (Дубновская волость).
 Белкино — деревня в Пыталовском районе Псковской области (Тулинская волость).
 Белкино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Белкино — село в Пестречинском районе Татарстана.
 Белкино — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Белкино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Белкино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.